La liste des assureurs maladie admis est publiée chaque année par l'Office fédéral de la santé publique et est disponible sur son portail web. 

Au , il existait cinquante-sept assureurs admis.

Notes et références

Voir aussi 
 Assurance maladie en Suisse

 
Santé en Suisse
Assureurs
Liste d'entreprises